El término LOU puede designar a:

 Ley Orgánica de Universidades (España, LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades).
 Lou (cantante)